Dummer kan syfta på:

 Dummer, England – en ort och civil parish i Hampshire, England
 Douro-Dummer – en kommun i Peterborough County, Ontario, Kanada
 Dummer, New Hampshire – en kommun i Coos County, New Hampshire, USA

Se även
 Dümmer – flera
 Dummer Lake – flera